Ein Beidhänder ist

 ein Mensch, der keine eindeutig dominante Hand hat, siehe Händigkeit
 ein mit beiden Händen geführtes Schwert, siehe Zweihänder

Siehe auch: